Fix steht für:
 eine Gruppe alkoholischer Mixgetränke, siehe Cocktail#Nach einer typischen Grundstruktur
 eine Figur des deutschen Comic-Magazins Fix und Foxi
 eine Figur des DDR-Comic Fix und Fax
 das Beheben eines Funktionsfehlers bei der Entwicklung und dem Einsatz von Software, siehe Bugfix
 die englische Bezeichnung radio fix für Funkstandort
 die von Karl Fix in Athen gegründete Fix (Brauerei)
 Portois & Fix, Möbelbauer und Innenausstatter in Österreich-Ungarn

Fix ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Fix (1846–1918), österreichischer Unternehmer, Fabrikant und Tapezierer 
 Andreas Fix (* 1982), deutscher Ringer
 Bernd Fix (* 1962), deutscher Experte für Computersicherheit
 Christian Gotthelf Fix (1761–1809), sächsischer Theologe, Historiker, Schriftsteller, Gelehrter und Aufklärer 
 Franz Joseph Fix (1871–1943), Landtagsabgeordneter
 Hans Fix (* 1947), deutscher Sprachwissenschaftler und Skandinavist
 Julietta Fix, deutsche Schriftstellerin
 Karl Fix (1897–1969), deutscher Evangelist
 Liana Fix, deutsche Publizistin
 Martin Fix (* 1961), deutscher Pädagoge
 Oliver Fix (* 1973), deutscher Kanute
 Paul Fix (1901–1983), US-amerikanischer Schauspieler
 Philippe Fix (* 1937), französischer Comiczeichner und Illustrator
 Pierre Fix-Masseau (1905–1994), französischer Grafiker
 Rudolf Fix (1908–2001), deutscher Spielzeugmacher, begründet die Leipziger Marke Fix
 Stefan Linus Fix (* 1962), deutscher Generalmajor
 Théodore Fix (1800–1846), französischer Nationalökonom
 Ulla Fix (* 1942), deutsche Sprachwissenschaftlerin
 Wilhelm Fix (* 1948), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer

FIX steht für:
 Financial Information eXchange, siehe FIX-Protokoll
 Federal Information Internet eXchange
 Blutgerinnungs-Faktor IX, siehe Christmas-Faktor

F.IX steht für:
 Fokker F.IX, niederländisches Verkehrsflugzeug

Siehe auch:
 Fixx
 F9

Abkürzung